Нунó Резендé (, полное имя ; 25 июня 1973, Порту, Португалия) — португальский певец и актёр.

Биография 
Нунó — единственный ребёнок. Он поступил в французскую школу в Порту в возрасте 5 лет. Когда ему было 12, его семья переехала в Бельгию. В 1985 году его было приняли в Европейскую школу в Брюсселе. Он активно занимался спортом, участвовал в спортивных соревнованиях, как например теннисный турнир Espérance. Между 1993 и 1996 годом учился в École d’Éducation Physique, где получил диплом. Впоследствии он решил попробовать себя музыкальной карьере. В 1997 году принимает участие в «Pour la Gloire», конкурсе талантов на RTBF. В 1998 году Алек Мансион образует группу La Teuf, в котором Нунó поёт. В 2000 году группа принимала участие в отборе к Песенному конкурсу Евровидение с песней «Soldat de l’amour». Группа дошла до финала, однако была исключена и распалась в том же году. В 2005 году представлял Бельгию на песенном конкурсе «Евровидение-2005» с песней «Le grand soir», написанной Алеком Мансионом и Фредериком Зейтуном.

Примечания

Ссылки 
  Official Site
  Official Site Latin Lovers
 

Певцы и певицы Португалии
Родившиеся в Порту
Участники «Евровидения-2005»
Представители Бельгии на «Евровидении»